Nome - palavra ou locução utilizada para designar uma pessoa, animal ou coisa
Nome - sinônimo para substantivo.

Brasil

Nome (Noruega)

Nome (Alasca)
Nome (Dacota do Norte)
Nome (Texas)

Nome